Soko grad ili Soko može biti:
Soko grad (Soko Banja), Sokolac, kod kanjona Moravice, Srbija
Soko grad (Zagrađe), na sutoci Pive i Tare u Drinu, kod Šćepan Polja, Crna Gora
Soko grad (Šipovo), Sokograd, tvrđava u dolini Plive, BiH
Soko grad (Ljubovija), 
Soko grad (Štitari), tvrđava u Crnoj Gori

Vidi 
Sokol Grad